Карачевський Осип — діяч ОУН, член командного штабу Карпатської Січі, керівник старшинської школи ОУН.
 Карачевський Станіслав Володимирович (1981—2014) — майор ВМС ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Карачевський Теофіль — делегат Української Національної Ради ЗУНР.
 Вовк-Карачевський Василь Никодимович — український громадсько-культурний діяч ХІХ, перекладач Євангелія, публіцист, журналіст.
 Волк-Карачевський Денис Сергійович (*1979) — український футболіст, захисник.

Також 
 Карачевський район — адміністративна одиниця на сході Брянської області Росії.